Charles Dundas peut faire référence à :

 Charles Dundas, premier baron d'Amesbury (1751–1832)
 Charles Lawrence Dundas (1761–1810), membre du parlement pour Malton
 Charles Whitley Deans Dundas (1811–1856), membre du parlement pour Flint de 1837 à 1841
 Charles Saunders Dundas,  de Melville (1843–1926), vicomte de Melville
 Charles Dundas (1859–1924), contre amiral de la Royal Navy, grand père de Charles Jauncey, baron Jauncey de Tullichettle
 Charles Dundas (1884–1956), gouverneur colonial britannique